Csiki sit der Name von

 Norbert Csiki (* 1991), ungarischer Fußballspieler
 Renáta Csiki (* 1994), ungarische Handballspielerin